Pinheiro Machado — político gaúcho da República Velha
Em homenagem ao político, foram nomeadas:
 Pinheiro Machado (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul
 Pinheiro Machado (Santa Maria) — bairro de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul
 Praça Pinheiro Machado — logradouro do município de Santo Ângelo, estado do Rio Grande do Sul
 Rua Pinheiro Machado — rua do município do Rio de Janeiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos